Мирамбо:

 Мирамбо — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Мирамбо — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Мирамбо — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта